Grand Prix w piłce siatkowej kobiet 2008 - siatkarski turniej rozegrany w dniach 20 czerwca - 13 lipca 2008 r. Finał z udziałem pięciu najlepszych drużyn oraz gospodarza - Japonii odbył się w Jokohamie.

System rozgrywek był taki sam jak w latach poprzednich. 12 zakwalifikowanych zespołów rozegrało po 3 mecze w ciągu 3 weekendów. Organizatorami turniejów były Chiny, Japonia, Włochy, Polska, Tajlandia i Tajwan.

Uczestnicy

Turnieje

Wyniki fazy eliminacyjnej

I weekend

Grupa A 
 Kobe

Grupa B 
 Ningbo

Grupa C 
 Alassio

II weekend

Grupa D 
 Vĩnh Phúc

Grupa E 
 Wrocław

Grupa F 
 Hongkong

III weekend

Grupa G 
 Bangkok

Grupa H 
 Tajpej

Grupa I 
 Makau

Tabela fazy eliminacyjnej

Turniej finałowy 
Mecze finałowe zostały rozegrane w Yokohamie w Japonii w dniach  9 - 13 lipca 2008. 

Do rundy finałowej zakwalifikuje się Japonia, jako organizator finału oraz 5 najlepszych drużyn fazy eliminacyjnej.

Wyniki

Tabela turnieju finałowego

Klasyfikacja końcowa

Nagrody indywidualne

Europejskie kwalifikacje do World Grand Prix 2008 
Europejski turniej kwalifikacyjny do World Grand Prix 2008 odbył się w Ankarze. Brało w nim udział 7 zespołów. Każda drużyna rozegrała 6 meczów w systemie "każdy z każdym". Awans do World Grand Prix 2008 uzyskały trzy najlepsze zespoły.

Początkowo w kwalifikacjach miała braċ też udział reprezentacja Polski. Jednak FIVB przyznała Polsce prawo udziału w WGR 2008 bez kwalifikacji. Decyzją CEV, polska reprezentacja została wykluczona z turnieju, a system rozgrywek zmieniono.

Tabela Europejskich Kwalifikacji do World Grand Prix 2008 

Legenda: Poz. – pozycja, Pkt – liczba punktów, M – liczba meczów, Z – mecze wygrane, P – mecze przegrane, zdob. – małe punkty zdobyte, str. – małe punkty stracone, wyg. – sety wygrane, prz. – sety przegrane

Linki zewnętrzne 
 
 

Grand Prix w piłce siatkowej kobiet
2008 w piłce siatkowej
2008 w Japonii